Боннская лаборатория экспериментальной экономики (; англ. вариант названия: ; BonnEconLab) — экономическое научно-исследовательское учреждение (Германия); подразделение Боннского университета. Лаборатория была основана в 1984 г. (старейшее учреждение подобного профиля в Европе) нобелевским лауреатом Р. Зельтеном; в настоящее время ею руководит доктор А. Фальк.

Мощности лаборатории используются для проведения научных работ студентами и докторантами экономического факультета университета.

Основные направления исследований лаборатории: аукционы и рынки; международная торговля; теория контрактов, исследование человеческого поведения на финансовых рынках, групповое принятие решений и т. п.

Ссылки 
 Страница лаборатории на сайте Боннского университета

Экономические научные организации
Научные организации Германии
Организации, основанные в 1984 году